El nombre Alfonso Ugarte puede hacer referencia a:

  Alfonso Ugarte y Vernal (1847 - 1880), héroe y militar peruano.
  Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte, escuela del distrito de San Isidro en Lima, fundada en 1927.
  Avenida Alfonso Ugarte, avenida de la ciudad de Lima, inaugurada en 1928.
  Alfonso Ugarte de Chiclín, club de fútbol del Perú fundado en 1917.
  Club Deportivo Alfonso Ugarte, club de fútbol del Perú fundado en 1928.
  Club Alfonso Ugarte del Callao, club de fútbol del Perú fundado en 1900.